KDGE steht für:

 KDGE (Sender), amerikanischer Hörfunksender aus Fort Worth–Dallas, Texas

KDGE steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim (DS100-Code)

Abkürzung